Анато́лий Ива́нович Ме́льников:* Мельников, Анатолий Иванович (1914—1979) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Мельников, Анатолий Иванович (1928—2019) — советский политический деятель, председатель Барнаульского горисполкома. Мельников, Анатолий Иванович — российский учёный в области радиотехники и физики полупроводников, лауреат Ленинской премии (1978).